McKenzie kan som auktorsförkortning betyda:

 Eric H.C. McKenzie
 Faustino McKenzie
 Kenneth G. McKenzie

Robotskapade auktorsförkortningar